Euclea relicta är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av Franz Unger. Euclea relicta ingår i släktet Euclea och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
relicta